BKC steht für:
 Bank für Kirche und Caritas
 Buckland Airport (IATA-Code), Flughafen von Buckland (Alaska), Northwest Arctic Borough, Alaska

bkc steht für:
 Baka (Sprache) (ISO-639-3-Code), Hauptdialekt im Baka-Dialektkontinuum, eine der Ubangischen Sprachen der Baka (Volk)

Abkürzung